Дошкольное воспитание, начальное и среднее образование в Словакии представляет система дошкольных учебных заведений (), начальных школ (посещают ученики в возрасте от 6—7 до 14—15 лет) и средних школ (посещают студенты в возрасте от 14—15 до 18—20 лет), которые могут быть государственные, частные или церковные. 

Высшие учебные заведения можно поделить на 3 вида: публичные (), государственные () и частные (), или на 3 типа: университетские ВУЗы (), неуниверситетские ВУЗы () и профессиональные ВУЗы (), которые имеют право предоставлять лишь первую — бакалаврскую — степень высшего образования. 

Лучшими университетами страны являются Университет Коменского в Братиславе, Словацкий технический университет в Братиславе, Словацкий медицинский университет, Технический университет в Кошице, Экономический университет в Братиславе, Университет Матея Бела в Банской Быстрице, Университет Павла Йозефа Шафарика в Кошице.

Научные исследования проводятся в Высших учебных заведениях университетского типа, в профессиональных институтах и в Словацкой академии наук () — наивысшем научном учреждении Словакии с филиалами в нескольких городах.

Примечания